een voornaam, zie Francesco (voornaam)
 Franciscus van Assisi (1181/1182-1226)
 Franciscus Borgia (1510-1572), derde generaal-overste van de jezuïeten
 Franciscus Sonnius (1507-1576)
 Franciscus van Sales (1567-1622)
 Franciscus Xaverius (1506-1552), jezuïet en missionaris
 paus Franciscus (1936)
 Franciscus (geslacht), een geslacht van cicaden